Адам Вселковский (; род. 7 февраля 1949, Краков) — польский художник и график, педагог, профессор (1992), ректор Краковской академии искусств.

Биография 
Обучался на живописном факультете Краковской академии искусств в мастерской профессора Вацлава Таранчевского (1903-1987), которую окончил в 1973 с золотой медалью. Став стипендиатом фонда Ford & Rockefeller, в 1981-1982 совершенствовал своë мастерство в художественных институтах США.

После окончания учëбы приступил к педагогической деятельности: в Академии работал преподавателем, позже деканом живописного факультета (1996-2002), затем — проректором и впоследствии стал ректором академии.

Творчество 
Адам Вселковский получил признание как мастер геометрических структур с доминацией таинственного света. Оригинальная манера художника обозначена логикой и дисциплиной пространственной конструкции, ясностью и логикой её изложения.

Автор живописных циклов «Ловушка» (1972), «Явление» (1974), «Неизвестный город» (1979), «Присутствие» (1984).

В 1973 разработал и осуществил проект внешнего оформления ТЭЦ Дольна Одра.

Участник около 150 выставок в Польше и других странах мира. Провел более 50 персональных выставок, в том числе, Кракове, Варшаве, Познани, Вроцлаве, Берлине, Киеве, Праге, Париже, Нью-Йорке и др.

Обладатель более 20 различных наград в конкурсах живописи, рисунка и плаката, в том числе в 1991 - премии Министерства культуры и искусства Польши за значительные достижения в искусстве.

Литература 
 A. Szoska: "Adama Wsiołkowskiego definicja piękna" - "Kraków" nr 2/26, Kraków 1990
 K. Kotula: "Obecność - malarstwo Adama Wsiołkowskiego"(13 min.), OTV Kraków, magazyn "Piątek", 9.06.1990

Ссылки 
 Сайт Адама Вселковского

Художники Польши
Ректоры вузов Польши
Графики Польши
Педагоги Польши
Ректоры Краковской академии искусств